Envall är ett efternamn, som burits av bland andra:
Bertil Envall (1909–2011), svensk biskop och missionär
Björn Envall (född 1942), svensk designer
Erik Envall (1912–1984), svensk militär
 Gustaf Envall (1821–1906), militär
Ingrid Envall (1918–2005), svensk skådespelare
Markku Envall (född 1944), finländsk litteraturforskare och författare
Sune Envall (född 1944), svensk formgivare

Svenska efternamn